Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Belgische club Sporting Charleroi hebben getraind vanaf 1974 tot op heden.

 

Charleroi, Lijst van trainers van Sporting
Trainers
Trainers
Trainers